King of the Ring (1985) — это первый турнир по рестлингу King of the Ring, организованный американским рестлинг-промоушном World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Турнир состоялся 8 июля 1985 года на «Салливан Стэдиум» в Фоксборо, Массачусетс, в качестве специального домашнего шоу, не транслировавшегося по телевидению. Победителем турнира 1985 года стал Дон Мурако.

Сетка

Результаты

Примечания 

WWE King of the Ring
Спортивные соревнования в Массачусетсе